Poimenski seznam evroposlancev iz Malte'.

Seznam

Glej tudi 
 seznam  politikov
 seznam evroposlancev iz Malte
 Poimenski seznam evroposlancev
 Poimenski seznam evroposlancev po državah

Malta
Evroposlanci